Fauser ist der Name von

 Alois Fauser (1906–1987), deutscher Bibliothekar 
 Arthur Fauser (1911–1990), deutscher Bildender Künstler
 Axel Fauser (* 1948), deutscher Hämatologe
 Beate Fauser (* 1949), deutsche Politikerin
 Gerrit Fauser (* 1989), deutscher Eishockeyspieler
 Giacomo Fauser (1892–1971), italienischer Chemiker und Ingenieur
 Hans Fauser (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Hermann Fauser (1874–1947), deutscher Designer
 Hermann Fauser (Ingenieur) (1918–nach 1992), deutscher Ingenieur, Montanwissenschaftler und Hochschullehrer
 Jörg Fauser (1944–1987), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Klara Lassbiegler-Fauser (1890–1970), deutsche Malerin und Grafikerin
 Martina Fauser (* 1992), Schweizer Unihockeytorhüterin
 Otto Fauser (1875–1962), deutscher Ingenieur
 Peter Fauser (* 1948), deutscher Bildungsforscher
 Werner Fauser (1928–2022), deutscher Architekt und Hochschullehrer